Озарение может означать:
 Озарение — понятие в психологии.
 «Озарение» — научно-популярная книга Малкольма Гладуэлла.
 «Озарение» — советский фильм 1971 года